Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Mel Purcell 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Gene Mayer (terzo turno)
 Harold Solomon (terzo turno)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Ivan Lendl (secondo turno)
 José Higueras (semifinali)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 José Luis Clerc (Campione)

 Victor Amaya (secondo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Kim Warwick (terzo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Terry Moor (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1980